

Personnalités 
 Anselme de Mauny, évêque de Laon entre 1215 et 1238 ;
 Famille de Mauny, ancienne famille noble de Normandie et de Bretagne, dont :
 Olivier de Mauny  (1320-après 1405) seigneur de Lesnen ;
 François de Mauny (?-1558), prélat ;
 Michel de Mauny (1915-2010), historien régionaliste et journaliste ;
 Raymond Mauny (1912-1994), historien spécialiste de la Préhistoire et de la Protohistoire.

Toponymie 
 Mauny, une commune située dans le département de la Seine-Maritime.

Mégalithe 
 L'allée couverte de Mauny, une structure mégalithique située dans la commune de Mauny.

Édifice(s) 
 L'hôtel de Baudon de Mauny, un hôtel particulier situé à Montpellier.

Voir aussi 
 Distillerie La Mauny
 Rhum La Mauny